Toponímia:
 Calassanç (Osca), vila de la província d'Osca, del municipi de Peralta i Calassanç a la comarca de la Llitera
 Peralta i Calassanç, municipi de la comarca de la Llitera 
 Biografies:
 Josep de Calassanç (Peralta de la Sal, 1557 - Roma, 1648), sacerdot aragonès fundador de les Escoles Pies 
 Josep de Calassanç Serra i Puig, (1951 - Montpeller, 2011), llibreter català establert al Rosselló
 Josep de Calassanç Serra i Ràfols (Maó, Menorca, 1902 - Barcelona, 1971), historiador català 
 Josep de Calassanç Laplana i Puy (1943, Binèfar), historiador de l'art i de l'Església
 Josep Calassanç Noguera i Falguera (Olot, 1894 – 1920), sacerdot escolapi, mestre i dibuixant 
 Josep de Calassanç Vives i Tutó (Sant Andreu de Llavaneres, 1854 - Monte Porzio Catone, 1913), frare i cardenal català